Bresje – wieś w Kosowie, w regionie Prisztina, w gminie Kosowe Pole
 Bresje – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Svilajnac
 Bresje – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w mieście Jagodina